La Anticon è una etichetta indipendente musicale fondata nel 1997 da un collettivo di musicisti che vivono principalmente in California.

Condito da influenze Hip hop ed Elettronica, lo stile anticoniano è riconoscibile in un non-genere; si propone infatti come riformatore ed avanguardia della musica contemporanea, in particolare usando la tecnica, propria dell'arte postmoderna, del collage. Le canzoni prodotte si presentano, quindi, come un cocktail di suoni e di pezzi di altri brani mischiati, conditi da batterie per lo più in controtempo.
Una particolarità di questi artisti è la propensione verso il nichilismo: "negazione", infatti, è la parola d'ordine nel suono (distrutto, bruciato e distorto), nei testi e nei video.

Artisti 
 Alias (Brendan Whitney)
 Antonionian (Jordan Dalrymple)
 Baths (William Wiesenfeld)
 Beans (Robert Edward Stewart II)
 Buck 65 (Richard Terfry)
 D33J (Djavan Santos)
 Darc Mind
 Deradoorian (Angel Deradoorian)
 Dj Mayonnaise (Chris Greer)
 Doseone (Adam Drucker)
 Dosh (Martin Chavez Dosh)
 Jel (Jeff Logan)
 Josiah Wolf
 Odd Nosdam (David Madson)
 Passage (David Bryant)
 Pedestrian (James Brandon Best)
 Pictureplane (Travis Egedy)
 Raleigh Moncrief
 Sole (Tim Holland)
 Telephone Jim Jesus (George Chadwick)
 Thee More Shallows
 Tobacco (Thomas J. Fec)
 Serengeti (David Cohn)
 Son Lux 
 SJ Esau (Sam Wisternoff)
 Why? 
 Young Fathers

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche indipendenti